PCX steht für:

 Picture exchange, ein Dateiformat zur Speicherung von Bilddaten
 PCX 125, ein Motorroller der Firma Honda

Abkürzung